Кешля:
 Кешля — посёлок городского типа в Низаминском районе Баку, Азербайджан.
 «Кешля» — бывшее название азербайджанского футбольного клуба «Шамахы».